В списке указаны призёры соревнований по плаванию, состоявшихся в рамках IX летней Спартакиады народов СССР в Москве 9—14 сентября 1986 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Литература, ссылки 

 

Летняя Спартакиада народов СССР 1986
 9
1986 год в Москве
Сентябрь 1986 года
Спортивные соревнования в Москве